Наталія Фріске (нар. 21 квітня 1986  Москва, РРФСР, СРСР) — Колишня солістка популярної російської жіночої поп-групи «Блестящие»(2007—2008) Молодша сестра Жанни Фріске.

Біографія 
Наталія Володимирівна Фріске народилася 21 квітня 1986 року в Москві, молодша сестра Жанни Фріске. З дитинства займалася музикою, закінчила музичну школу. У 2003 році закінчила загальноосвітню школу і вступила до Московського інституту права на юридичний факультет.

Увійшла до складу групи на місце, що звільнилося після відходу Юлії Ковальчук. 4 жовтня 2007 у Льодовому палаці спорту на Ходинському полі 21-річна Наталія дебютувала на Церемонії вручення музичних нагород MTV Russian Music Awards'2007, де Жанна Фріске представила її як нову солістку групи «Блестящие».

В кінці травня 2008 року Наталія залишила гурт «Блестящие» заради того, щоб продовжити своє подальше навчання в інституті. В наш час працює юристом

Посилання 
 Офіційний сайт групи «Блестящие» 

Уродженці Москви
Блестящие